Andrea Longo (1975-), athlète italien ;
 Andrea Longo (1971-), skieur italien ;